Austria
 Hofkirche – chiesa di Innsbruck
 Germania
 Hofkirche – altro nome della Cattedrale della Santissima Trinità, a Dresda
 Hofkirche – chiesa di Würzburg
 Svizzera
 Hofkirche – chiesa di Lucerna